Itauara är ett släkte av nattsländor. Itauara ingår i familjen stenhusnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenhusnattsländor
Itauara